Gladiatorzy – niewolnicy toczący walkę na arenie w starożytnym Rzymie
 Gladiatorzy – program typu reality show
 Gladiatorzy – film produkcji włoskiej z 1964 roku
 Gladiatorzy – film koprodukcji niemiecko-austriackiej z 2003 roku
 Gladiatorzy – komiks z cyklu Yans

Zobacz też 
 Gladiator